

Geografia 
 Cabana –  capitale della Provincia di Pallasca, nel centro nord del Perù

Persone 
 Agustín Moreto y Cabaña (1618-1669) –  drammaturgo e religioso spagnolo
 Pere Riba Cabana  (n. 1970) – pilota motociclistico spagnolo
 Robert Cabana (n. 1949) – astronauta statunitense

Pagine correlate 
 Distretto di Cabana